Abbruzzi ist der Familienname folgender Personen:
 Lou Abbruzzi (1917–1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Pat Abbruzzi (1932–1998), US-amerikanischer Footballspieler